De Rally van Nieuw-Zeeland 1979, officieel 10th Motogard Rally of New Zealand, was de 10e editie van de Rally van Nieuw-Zeeland en de zesde ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1979. Het was de 69e rally in het Wereldkampioenschap Rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Auckland.

Hannu Mikkola, dit keer ingeschreven door een lokaal team, won op dominante wijze het evenement. Teamgenoot Blair Robson eindigde tweede, terwijl een volledige Ford top drie gerealiseerd werd door Ari Vatanen, die wel uitkwam voor het fabrieksteam. Oorspronkelijk kwamen de Datsuns van Timo Salonen (tweede) en Andy Dawson (vijfde) ook aan de finish, maar het team werd gediskwalificeerd nadat ze weigerden mee te werken aan een technische keuring na afloop van de rally.

Route 

 Noot: Lengte van de klassementsproeven per dag zijn onbekend.

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven 

 Noot: Starttijd en lengte van de klassementsproeven zijn onbekend.

KP overwinningen

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top vijf posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Nieuw
Rally van Nieuw-Zeeland
Sportevenement in Auckland